Nieuwe Sluis (Breskens) een vuurtoren bij Breskens.
Nieuwe Sluis (Schiedam) een sluis in Schiedam met monumentenstatus.
Nieuwe Sluis (Terneuzen) een bouwproject met een nieuwe zeesluis in Terneuzen.